Neuweiherbach ist ein Gewässername:

 Neuweiherbach (Grassemannsbach), rechter Oberlauf am Südhang des Ochsenkopfs des Grassemannsbachs (zum Moosbach, zur Warmen Steinach) bis nahe Hinterer Geisersberg, Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern 
 Neuweiherbach (Häslesbach), rechter Zufluss im Häsle-Stausee des Häslesbachs (zur Ellenberger Rot) bei Häsle, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Neuweiherbach (Mettenbach), rechter Zufluss des Mettenbachs (zur Donau) in den See nach der Laufmühle, Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Neuweiherbach (Trausenbach), linker Zufluss des Trausenbachs (zur Luhe) zwischen Waldau und der Iltismühle, Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Neuweiher